Анато́лий Макси́мов:
 Максимов, Анатолий Борисович (1934—2021) — деятель советских спецслужб.
 Максимов, Анатолий Вадимович (род. 1961) — российский продюсер и актёр, филолог, журналист, преподаватель. Максимов, Анатолий Николаевич (род. 1952) — генерал-майор ВВС СССР и ВВС РФ.